Plural de manga;
 Mangas (distrito), distrito do Peru;
 Nome porque é popularmente conhecido o botânico português Fernando Catarino.